Самблесе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Орлеана, 50 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Самблесе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Самблесе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр